

Persone 
 Giulio Cesare Strassoldo-Grafenberg (1790-1855) – militare austriaco
 Michele Strassoldo-Grafenberg (1800-1873) – militare austriaco

Geografia

Austria 
 Grafenberg – frazione di Straning-Grafenberg, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Straning-Grafenberg – comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)

Germania 
 Grafenberg – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Grafenberg – quartiere nel distretto 7 di Düsseldorf, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Grafenberg – ex comune ora frazione di Greding, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Pagine correlate 
Gräfenberg – pagina di disambiguazione